Markus Piispanen, född 29 maj 1989 i Jyväskylä i Mellersta Finland, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Lapuan Virkiä i Finlandsserien.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1989
Ishockeyspelare i Clarkson Golden Knights
Levande personer
Män
Personer från Jyväskylä
Spelare i Albatros de Brest
Spelare i Esbo United
Spelare i HDD Jesenice
Spelare i Kajaanin Hokki
Spelare i Lapuan Virkiä
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Oulun Kärpät
Spelare i Vasa Sport